My Generation: The Very Best of the Who — шістнадцята збірка англійської групи The Who, яка була випущена 27 серпня 1996 року.

Композиції 
 I Can't Explain – 2:04
 Anyway, Anyhow, Anywhere – 2:40
 My Generation – 3:18
 Substitute – 3:47
 I'm a Boy – 2:36
 Boris the Spider – 2:27
 Happy Jack – 2:11
 Pictures of Lily – 2:45
 I Can See for Miles – 4:21
 Magic Bus – 3:15
 Pinball Wizard – 3:00
 The Seeker – 3:22
 Baba O'Riley – 5:07
 Won't Get Fooled Again – 8:32
 Let's See Action – 4:02
 5:15 – 4:49
 Join Together – 4:22
 Squeeze Box – 2:40
 Who Are You – 5:02
 You Better You Bet – 5:37

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 My Generation: The Very Best of the Who  allmusic
 My Generation: The Very Best of the Who  last.fm

Альбоми The Who